Ahmadpur (Birbhum), een census town in India
Ahmadpur (Latur), een nagar panchayat in India